Берки — село в Україні, у Роменському районі Сумської області.

Географія 
Село Берки знаходиться на березі річки Вільшанка, вище за течією на відстані 2 км розташоване село Саєве, нижче за течією на відстані 5 км розташоване село Вільшана.

Хутір Берки 

Це був хутір населений вільними людьми. Село Козельне було закріпачене. Там жили люди бідніші від людей в Тимченках та Берках. В хуторі Берки жили багатші родини, з покоління в покоління славилися вони своєю розторопністю та працелюбністю. Такими були Гнатюки, Кулички та інші. Трохи  біднішими були Тарасюки, Шведи… але це були талановиті люди, вони вміли гарно грати (Шведи), співати (Тарасюки). Своє оце вміння та таланти несли вони із покоління в покоління.

Уродженцями села є Мартиненко Потап Гнатович, Кузьменко Омелян Васильович, Кузьменко Євфросинія Потапівна, Кузьменко Василь Омелянович, Кузьменко Ганна Омелянівна.

Розкуркулювання та голодомор в х. Берки 
	
Надруковано з рукописів Цибулько Ганни Омелянівни.
Розкуркулювання та голодомор в х. Берки Недригайлівського р-ну Сумської області.

Гнат і Маруся - батьки Потапа. В них було 4 сина і 2 дочки. Жили всі разом – 5 пар із дітьми (Потап, Трохим, Роман, решту не знаємо).
Дочки пішли заміж, а синів дід Гнат відділив, купив кожному хату і землю дав. Розділяв мирно. Написано це було на папері і кожен син взяв свою записку (жеребкування). Але бабушка Маруся захотіла при собі на старому дворищі оставити Потапа, бо він був самий добрий. Потап виявився самим багатим і попав під розкуркулювання.

Мій дід Мартиненко Потап Гнатович був розкуркулений в 30-х роках, можна сказати знищений разом зі своєю сім’єю. Дітей у нього було 4 дочки – Єфросинія (моя мама), Єфимія, Уляна, та Олена. Всю свою землю, все своє хазяйство обробляв сам Потап Г. з дочками, дуже незадоволений був на свою судьбу, що не було Синів – допомоги не було.

Був багатий (бо хазяйнував добре) мав багато землі (як по наших мірках) зокрема навіть на Михайлівській цілині мав кусок землі. Моя мама згадує, що весною у двір як випустять було багато лошат та телят… Ще й я пам’ятаю  діда Потапа, конюшні 2 шт. і хату, і колодязь. До цього часу залишилося місце від колодязя…

І за це все його (Потапа) заслали на Соловки. Забрали на виселку також бабу Настю та Уляну і Олену (дітей).
Дід Потап помер там на лісозаготівлі, бабушку Мартиненко Настю Гаврилівну повернуто було десь із Сум, а дітей Уляну та Олену – з Недригайлова (хтось таки в Недригайлові пожалів дітей). Одній з них було 13 років, а другій ще менше (8 років). Після цього всі вони поневірялися попідтинню, може дехто подасть щось поїсти, може десь щось зроблять: і дітей чужих бавили, і корів пасли з 8 років, і всю роботу, яку можна було в когось знайти. 
Коли розкуркулювали, то моя мама (Єфросинія) встигла вийти заміж за біднішого (Кузьменка Омелька) і її не тронули.

Тітці Єфимії було років 19. Вона сказала, що живою її не вивезуть тому тікала і переховувалася. Її шукали по всіх родичах. По ярах. Берегах та полях. І де вона бідна тільки не ховалась… А ті, що ловили її їздили на конях верхи з батогами і таки не змогли знайти. Вона теж вийшла заміж теж за бідного чоловіка і таки залишилась…

Хату діда Потапа перепродували 4 рази. Він давав гроші сусідам щоб викупити її, сусід гроші взяв, купив але їх не пустив туди…

Ковіньками землю проштрикували, шукали закопане добро та зерно. А їх виганяли на смерть…

Була в хуторі в нас одна жінка сліпа на одне око. Коли все забирали з хати, то хтось виніс дитину віком один рік і її сніг прикидав, отак вона і осліпла… то хіба це не голодомор, хіба це не горе нашого хутора було? А коли були безпритульні і не мали що їсти – хіба це не голодомор?
Розкуркулювали свої сусіди. Які були бідніші і сердиті, що в інших більше землі та добра. Виконували указ ВКП(б)…
Мама розповідала, як пухли і помирали оці бідолашні, які вчора були заможними. Було повбивано хазяїв. А десь після 10-15 років, коли було проїдено награбоване, то стали бідувати оті, що грабували (активісти-«кональшики» - вл.прим.)  та стали говорити: «на хаті серп та молот, а в хаті смерть та голод…». Так Бог дав, що й вони, кональщики, теж потерпіли але було вже пізно…

Посилання 
 Погода в селі Берки 

Села Сумської області
Населені пункти Роменського району